Luka Glavas – calciatore australiano
 Marin Glavaš – calciatore croato, centrocampista
 Saša Glavaš – allenatore di calcio ed ex calciatore croato, centrocampista
 Vlatko Glavaš – allenatore di calcio ed ex calciatore bosniaco, difensore